Cornelis Johannes van Houten
Família Van Houten
Leslie Van Houten
1673 van Houten
Carice van Houten
Coenraad Johannes van Houten
Desambiguações de sobrenomes